Die ADAC GT Masters 2010 war die vierte Saison der ADAC GT Masters. Es wurden 14 Läufe an sieben Rennwochenenden gefahren. Der erste Lauf fand am 10. April und der Finallauf am 3. Oktober in Oschersleben statt. Die Rennen wurden in Deutschland und in den Niederlanden ausgetragen.

Die Fahrerwertung gewannen der Niederländer Peter Kox und Albert von Thurn und Taxis mit 83 Punkten in einem Lamborghini Gallardo LP560 GT3. Die Teamwertung gewann Abt Sportsline mit 96 Punkten.

Der Schweizer Toni Seiler gewann die Amateur-Wertung mit 97 Punkten.

Starterfeld 
Folgende Fahrer, Teams und Gaststarter sind in der Saison gestartet:

      Gaststarter

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 8 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Gaststarter waren nicht punkteberechtigt:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 40 Fahrer in die Punktewertung.

Teamwertung  
Es kamen 13 Teams in die Punktewertung.

Medien 
Die Rennen der ADAC-GT-Masters wurden 2010 vom Privatsender Kabel eins erstmals live im Fernsehen übertragen und von Rainer Braun kommentiert.

Weblinks 

 Offizielle Website des ADAC GT Masters

Einzelnachweise 

2010
Motorsportsaison 2010